L'edizione 2005-06 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Klaas Jan Huntelaar (/), con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 2005-06.
 RBC Roosendaal retrocesso in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2005-2006

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Campionato olandese di calcio